5234 Sechenov – asteroide
 Cratere Sechenov – cratere lunare
 Ivan Sechenov – fisiologo russo